Николай може да се отнася за:
 Николай (име), мъжко име
 Николай Чудотворец (ок. 270 – 343), източноримски духовник и християнски светец
 Николай Монах (VIII-IX век), източноримски духовник и християнски светец
 Николай (български патриарх) (10 век), български патриарх
 Елена Николай (1905 – 1993), българска оперна певица
 Николай (митрополит) (р. 1969), пловдивски митрополит

Вижте също 
 Свети Никола
 Николай I
 Николай II
 Николай – мъжко лично име – българска транскрипция на гръцкото име Νικολαος (Nikolaos), което означава „победа на хората“ – от гръцките думи νικη (nike) „победа“ и λαος (laos) „хора“.